

Astronomia 
Fahrenheit – un cratere lunare

Fisica 
Gabriel Fahrenheit – fisico tedesco-polacco
Grado Fahrenheit – unità di una scala di misura della temperatura

Musica 
Fahrenheit – boy band taiwanese
Fahrenheit – album dei Toto del 1986
Fahrenheit – album dell'omonima boy band taiwanese del 2006

Fumetto 
Fahrenheit – personaggio dei fumetti nell'universo Wildstorm

Videogiochi 
Fahrenheit – videogioco del 1995 per Sega CD e Sega 32X
Fahrenheit – videogioco del 2005 multi-piattaforma dei Quantic Dream. In America noto come Indigo Prophecy

Altro 
Fahrenheit – programma radiofonico su Rai Radio Tre
Fahrenheit – profumo da uomo di Christian Dior

Pagine correlate 
Fahrenheit 451 (disambigua)